Гусейн Али оглы Сеидзаде (; ) — советский и азербайджанский театральный актёр, кинорежиссёр, заслуженный деятель искусств Азербайджанской ССР.

Биография 
Гусейн Сеидзаде родился 10 октября 1910 года в Эривани. В 1918 году семья Гусейна Сеидзаде вынужденно покинула родные места, переехав сначала в Тифлис, а затем в Баку. В 1925 году работал на Бакинской трикотажной фабрике. В 1928 году начал играть в массовых сценах Бакинского рабочего театра. Через год стал актёром. В 1929 году проходил курсы в Ленинградском театре рабочей молодёжи. В 1930 году пришёл на киностудию, где и проработал всю оставшуюся жизнь. В 1931 году поступил на режиссёрский факультет Всесоюзного государственного института кинематографии. После окончания института некоторое время работал на киностудиях Ленфильм, Мосфильм и киностудии имени М. Горького.

Фильмография 
 1942 — Сувенир (короткометражный)
 1954 — Родному народу (фильм-спектакль)
 1956 — Не та, так эта
 1960 — Кер-оглы
 1965 — Непокорённый батальон
 1969 — Кура неукротимая
 1978 — Свекровь

Источники 
 Отмечено 100-летие со дня рождения двух видных представителей славного рода Сеидзаде
 Издана миниатюрная книга «Гусейн Сеидзаде - 100. Корифей с тяжелой судьбой»
 Гусейн Сеид-заде
 СЕИДЗАДЕ Гусейн
 Гусейн Сеидзаде находил пути во внутренний мир актеров
 Кер-оглы (фильм-опера)
 Гусейн Сеид-заде

Выпускники ВГИКа